

Onomastica
 Evaristo – nome proprio di persona italiano

Persone
 Bernardine Evaristo – scrittrice e accademica britannica
 Juan Evaristo – calciatore argentino
 Mario Evaristo – calciatore argentino
 Papa Evaristo – 5º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica